Лазаров () — болгарская фамилия; имеет женскую форму Лазарова.

Известные носители:
 Арсений (Лазаров) (в миру Атанас Лазаров; род. 1986) — епископ Болгарской Православной Церкви, епископ Знепольский, викарий Пловдивской епархии.
 Лазаров, Асланбек Дзамболатович (1872 — ?) — Герой Труда.
 Лазаров, Димитри (род. 1946) — болгарский хоккеист, игравший на позиции защитника.
 Лазаров, Ехезкель (род. 1974) — израильский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, танцор, хореограф, галерист.
 Лазаров, Здравко (род. 1976) — болгарский футболист, нападающий «Локомотив (Пловдив)» и национальной сборной.
 Лазаров, Иван (1889—1952) — болгарский скульптор, ректор болгарской Национальной художественной академии, народный художник Болгарии, академик Болгарской АН.
 Лазаров, Кирил (род. 1980) — македонский гандболист, защитник мадридского «Атлетико» и капитан национальной сборной Македонии.
 Лазаров, Крыстю (1881—1944) — болгаро-македонский революционер, командир повстанческой четы, герой Кумановской битвы.
 Лазаров, Михаил (1902—1944) — советский и болгарский военнослужащий и партийный деятель.
 Лазаров, Филип (род. 1985) — македонский гандболист, левый крайний клуба «Вардар» и сборной Македонии.

 Лазарова, Алана Руслановна (род. 1992) — российская дзюдоистка, призёр чемпионатов России, мастер спорта России.